zwód (manewr taktyczny)
 zwód (koszykówka)
 zwód Cruijffa (piłka nożna)
 zwód (elektryczność)
 Zwód Goryńskiego (prawo)
 Zwód Prażmowskiego (prawo)
 Najstarszy zwód prawa polskiego (Księga elbląska)